Di seguito una lista di asteroidi dal numero 365001 al 366000 con data di scoperta e scopritore.

365001-365100 

|-
|365001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365010 - ||  ||  || Ryan, W. H.
|-
|365011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365013 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|365014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365015 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|365016 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365017 - ||  ||  || OAM
|-
|365018 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|365019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365020 - ||  ||  || Farra d'Isonzo
|-
|365021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365022 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|365023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365029 - ||  ||  || CSS
|-
|365030 - ||  ||  || Hobart, J.
|-
|365031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365033 - ||  ||  || CSS
|-
|365034 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|365035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365036 - ||  ||  || CSS
|-
|365037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365038 - ||  ||  || CSS
|-
|365039 - ||  ||  || CSS
|-
|365040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365043 - ||  ||  || CSS
|-
|365044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365051 - ||  ||  || OAM
|-
|365052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365071 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365075 - ||  ||  || CSS
|-
|365076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365081 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|365082 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|365083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365087 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365088 - ||  ||  || CSS
|-
|365089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

365101-365200 

|-
|365101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365121 - ||  ||  || CSS
|-
|365122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365124 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|365125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365127 - ||  ||  || OAM
|-
|365128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365130 Birnfeld ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|365131 Hassberge ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|365132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365136 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|365137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365149 - ||  ||  || CSS
|-
|365150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365154 - ||  ||  || CSS
|-
|365155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365159 Garching ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|365160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365162 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365167 - ||  ||  || CSS
|-
|365168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365174 - ||  ||  || OAM
|-
|365175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365177 - ||  ||  || OAM
|-
|365178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365184 - ||  ||  || CSS
|-
|365185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365186 - ||  ||  || Kling, R., Zimmer, U.
|-
|365187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365188 - ||  ||  || CSS
|-
|365189 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365190 Kenting||  ||  || LUSS
|-
|365191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365194 - ||  ||  || CSS
|-
|365195 - ||  ||  || OAM
|-
|365196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

365201-365300 

|-
|365201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365203 - ||  ||  || CSS
|-
|365204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365205 - ||  ||  || CSS
|-
|365206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365210 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|365211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365213 - ||  ||  || CSS
|-
|365214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365219 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365221 - ||  ||  || Cerro Burek
|-
|365222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365224 - ||  ||  || CSS
|-
|365225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365226 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365230 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365234 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365235 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365236 - ||  ||  || NEAT
|-
|365237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365240 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|365241 - ||  ||  || CSS
|-
|365242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365243 - ||  ||  || Schwab, E.
|-
|365244 - ||  ||  || OAM
|-
|365245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365247 - ||  ||  || OAM
|-
|365248 - ||  ||  || CSS
|-
|365249 - ||  ||  || OAM
|-
|365250 - ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|365251 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|365252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365257 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|365258 - ||  ||  || OAM
|-
|365259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365260 - ||  ||  || CSS
|-
|365261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365262 - ||  ||  || NEAT
|-
|365263 - ||  ||  || Kocher, P.
|-
|365264 - ||  ||  || OAM
|-
|365265 - ||  ||  || OAM
|-
|365266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365267 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|365268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365270 - ||  ||  || OAM
|-
|365271 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|365272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365273 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|365274 - ||  ||  || Karge, S., Kling, R.
|-
|365275 - ||  ||  || CSS
|-
|365276 - ||  ||  || OAM
|-
|365277 - ||  ||  || OAM
|-
|365278 - ||  ||  || OAM
|-
|365279 - ||  ||  || CSS
|-
|365280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365285 - ||  ||  || CSS
|-
|365286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365291 - ||  ||  || ESA OGS
|-
|365292 - ||  ||  || CSS
|-
|365293 - ||  ||  || NEAT
|-
|365294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

365301-365400 

|-
|365301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365302 - ||  ||  || OAM
|-
|365303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365309 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|365310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365319 - ||  ||  || OAM
|-
|365320 - ||  ||  || CSS
|-
|365321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365329 - ||  ||  || CSS
|-
|365330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365331 - ||  ||  || CSS
|-
|365332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365333 - ||  ||  || OAM
|-
|365334 - ||  ||  || Behrend, R.
|-
|365335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365341 - ||  ||  || CSS
|-
|365342 - ||  ||  || OAM
|-
|365343 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365344 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365345 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365350 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|365351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365356 - ||  ||  || CSS
|-
|365357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365358 - ||  ||  || CSS
|-
|365359 - ||  ||  || CSS
|-
|365360 - ||  ||  || CSS
|-
|365361 - ||  ||  || CSS
|-
|365362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365363 - ||  ||  || OAM
|-
|365364 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|365365 - ||  ||  || OAM
|-
|365366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365367 - ||  ||  || CSS
|-
|365368 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365369 - ||  ||  || OAM
|-
|365370 - ||  ||  || CSS
|-
|365371 - ||  ||  || CSS
|-
|365372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365373 - ||  ||  || OAM
|-
|365374 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365375 Serebrov ||  ||  || Kryachko, T. V.
|-
|365376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365378 - ||  ||  || CSS
|-
|365379 - ||  ||  || CSS
|-
|365380 - ||  ||  || CSS
|-
|365381 - ||  ||  || CSS
|-
|365382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365383 - ||  ||  || CSS
|-
|365384 - ||  ||  || CSS
|-
|365385 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|365386 - ||  ||  || CSS
|-
|365387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365388 - ||  ||  || NEAT
|-
|365389 - ||  ||  || CSS
|-
|365390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365391 - ||  ||  || CSS
|-
|365392 - ||  ||  || CSS
|-
|365393 - ||  ||  || CSS
|-
|365394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365396 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|365397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

365401-365500 

|-
|365401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365404 - ||  ||  || CSS
|-
|365405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365406 - ||  ||  || CSS
|-
|365407 - ||  ||  || CSS
|-
|365408 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|365409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365413 - ||  ||  || CSS
|-
|365414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365416 - ||  ||  || CSS
|-
|365417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365418 - ||  ||  || CSS
|-
|365419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365420 - ||  ||  || WISE
|-
|365421 - ||  ||  || WISE
|-
|365422 - ||  ||  || WISE
|-
|365423 - ||  ||  || CSS
|-
|365424 - ||  ||  || WISE
|-
|365425 - ||  ||  || WISE
|-
|365426 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|365427 - ||  ||  || WISE
|-
|365428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365429 - ||  ||  || WISE
|-
|365430 - ||  ||  || WISE
|-
|365431 - ||  ||  || WISE
|-
|365432 - ||  ||  || WISE
|-
|365433 - ||  ||  || WISE
|-
|365434 - ||  ||  || WISE
|-
|365435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365437 - ||  ||  || WISE
|-
|365438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365439 - ||  ||  || WISE
|-
|365440 - ||  ||  || WISE
|-
|365441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365442 - ||  ||  || WISE
|-
|365443 Holiday ||  ||  || WISE
|-
|365444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365445 - ||  ||  || WISE
|-
|365446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365447 - ||  ||  || WISE
|-
|365448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365449 - ||  ||  || WISE
|-
|365450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365451 - ||  ||  || NEAT
|-
|365452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365455 - ||  ||  || WISE
|-
|365456 - ||  ||  || WISE
|-
|365457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365458 - ||  ||  || WISE
|-
|365459 - ||  ||  || WISE
|-
|365460 - ||  ||  || WISE
|-
|365461 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365464 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365466 - ||  ||  || WISE
|-
|365467 - ||  ||  || WISE
|-
|365468 - ||  ||  || WISE
|-
|365469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365474 - ||  ||  || OAM
|-
|365475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365477 - ||  ||  || NEAT
|-
|365478 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365480 - ||  ||  || WISE
|-
|365481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365482 - ||  ||  || WISE
|-
|365483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365485 - ||  ||  || OAM
|-
|365486 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365487 - ||  ||  || OAM
|-
|365488 - ||  ||  || OAM
|-
|365489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365490 - ||  ||  || OAM
|-
|365491 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365493 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|365494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365499 - ||  ||  || NEAT
|-
|365500 - ||  ||  || OAM
|}

365501-365600 

|-
|365501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365502 - ||  ||  || NEAT
|-
|365503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365522 - ||  ||  || NEAT
|-
|365523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365525 - ||  ||  || NEAT
|-
|365526 - ||  ||  || CSS
|-
|365527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365544 - ||  ||  || NEAT
|-
|365545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365549 - ||  ||  || NEAT
|-
|365550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365553 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365578 - ||  ||  || NEAT
|-
|365579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365580 - ||  ||  || CSS
|-
|365581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365587 - ||  ||  || NEAT
|-
|365588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365598 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|365599 - ||  ||  || WISE
|-
|365600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

365601-365700 

|-
|365601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365603 - ||  ||  || Fratev, F.
|-
|365604 Rusholme ||  ||  || Palomar Transient Factory
|-
|365605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365617 - ||  ||  || WISE
|-
|365618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365620 - ||  ||  || NEAT
|-
|365621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365631 - ||  ||  || NEAT
|-
|365632 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|365633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365635 - ||  ||  || NEAT
|-
|365636 - ||  ||  || WISE
|-
|365637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365639 - ||  ||  || WISE
|-
|365640 - ||  ||  || OAM
|-
|365641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365642 - ||  ||  || OAM
|-
|365643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365653 - ||  ||  || NEAT
|-
|365654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365662 - ||  ||  || Bernasconi, L.
|-
|365663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365664 - ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|365665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365671 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|365672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365696 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|365697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365698 - ||  ||  || NEAT
|-
|365699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365700 - ||  ||  || CSS
|}

365701-365800 

|-
|365701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365704 - ||  ||  || CSS
|-
|365705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365707 - ||  ||  || NEAT
|-
|365708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365712 - ||  ||  || NEAT
|-
|365713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365718 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365721 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|365722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365728 - ||  ||  || NEAT
|-
|365729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365739 Peterbecker ||  ||  || Knofel, A.
|-
|365740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365741 - ||  ||  || NEAT
|-
|365742 - ||  ||  || NEAT
|-
|365743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365744 - ||  ||  || CSS
|-
|365745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365751 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365755 - ||  ||  || NEAT
|-
|365756 ISON ||  ||  || Elenin, L.
|-
|365757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365758 - ||  ||  || Tzec Maun
|-
|365759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365761 Popovici ||  ||  || Vaduvescu, O., Birlan, M.
|-
|365762 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|365763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365767 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365768 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365771 - ||  ||  || NEAT
|-
|365772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365777 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|365778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365780 - ||  ||  || NEAT
|-
|365781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365784 - ||  ||  || NEAT
|-
|365785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365786 Florencelosse ||  ||  || St Pardon de Conques
|-
|365787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365789 - ||  ||  || CSS
|-
|365790 - ||  ||  || WISE
|-
|365791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365795 - ||  ||  || CSS
|-
|365796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365797 - ||  ||  || CSS
|-
|365798 - ||  ||  || NEAT
|-
|365799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

365801-365900 

|-
|365801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365802 - ||  ||  || CSS
|-
|365803 - ||  ||  || CSS
|-
|365804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365809 - ||  ||  || NEAT
|-
|365810 - ||  ||  || NEAT
|-
|365811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365813 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365814 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365817 - ||  ||  || CSS
|-
|365818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365820 - ||  ||  || NEAT
|-
|365821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365831 - ||  ||  || WISE
|-
|365832 - ||  ||  || NEAT
|-
|365833 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|365834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365837 - ||  ||  || NEAT
|-
|365838 - ||  ||  || NEAT
|-
|365839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365840 - ||  ||  || NEAT
|-
|365841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365843 - ||  ||  || WISE
|-
|365844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365845 - ||  ||  || NEAT
|-
|365846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365850 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|365851 - ||  ||  || CSS
|-
|365852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365856 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|365857 - ||  ||  || CSS
|-
|365858 - ||  ||  || NEAT
|-
|365859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365872 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365874 - ||  ||  || CSS
|-
|365875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365877 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365879 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|365880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365886 - ||  ||  || NEAT
|-
|365887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365888 - ||  ||  || CSS
|-
|365889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365892 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365893 - ||  ||  || Lagerkvist, C.
|-
|365894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365895 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|365896 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|365897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365899 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|365900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

365901-366000 

|-
|365901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365905 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365912 - ||  ||  || CSS
|-
|365913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365919 - ||  ||  || NEAT
|-
|365920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365926 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|365927 - ||  ||  || WISE
|-
|365928 - ||  ||  || CSS
|-
|365929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365932 - ||  ||  || NEAT
|-
|365933 - ||  ||  || NEAT
|-
|365934 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365937 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|365938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365944 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|365945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365946 - ||  ||  || CSS
|-
|365947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365948 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|365949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365951 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|365952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365954 - ||  ||  || LONEOS
|-
|365955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365958 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|365959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365960 - ||  ||  || CSS
|-
|365961 - ||  ||  || NEAT
|-
|365962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365965 - ||  ||  || WISE
|-
|365966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365971 - ||  ||  || NEAT
|-
|365972 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|365973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365982 - ||  ||  || NEAT
|-
|365983 - ||  ||  || CSS
|-
|365984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365987 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365989 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365990 - ||  ||  || CSS
|-
|365991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|365995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365996 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|365997 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|365998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|365999 - ||  ||  || NEAT
|-
|366000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0365001